Батуринское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Батуринское сельское поселение — в составе Брюховецкого района

Курганская область 
 Батуринское сельское поселение — в составе Шадринского района

Смоленская область 
 Батуринское сельское поселение — в составе Холм-Жирковского района

Рязанская область 
 Батуринское сельское поселение — в составе Рыбновского района

Томская область 
 Батуринское сельское поселение — в составе Асиновского района